Antomarchi ist der Familienname von

 Julien Antomarchi (* 1984), französischer Radrennfahrer
 Kaliema Antomarchi (* 1988), kubanische Judoka